Grijalva (rivier), een rivier in Mexico
Juan de Grijalva, een Spaanse ontdekkingsreiziger